Täby församling kan syfta på:
Täby församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift
Täby församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift (Örebro kommun)